«Там, де нас нема» () — дебютный студийный альбом группы «Океан Ельзи», выпущенный в 1998 году лейблом «‎Nova Records»‎. Стал самым продаваемым на Украине диском.

По мнению Святослава Вакарчука: «есть только одна пластинка „Океана Ельзи“, которую я с трудом могу воспринимать — диск „Там, де нас нема“. Считаю, что это достаточно детская, примитивная работа».

Участники записи 

 Святослав Вакарчук — вокал.
 Павел Гудимов — гитара.
 Юрий Хусточка — бас-гитара.
 Денис Глинин — барабаны.

Приглашённые музыканты 

 Роман Суржа — клавишные, гитарное соло (10).
 Эдик Коссе — тамбурин.

Список композиций 
Автор музыки и слов Святослав Вакарчук, кроме отмеченных.

Примечания

Ссылки 
 Альбом «Там, де нас нема» на сайте фан-клуба

Дебютные альбомы 1998 года
1998